Australian Open 2008 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 14–27 ianuarie 2008. A fost a 96-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului. S-a jucat pe terenuri cu suprafață dură, din plexicushion. Turneul a făcut parte din circuitul masculin ATP World Tour 2008 și din circuitul feminin WTA Tour 2008. Câștigătorii au primit câte două mii de puncte.

Atât Roger Federer, cât și Serena Williams nu au reușit să-și apere titlurile din 2007; Federer a pierdut cu Novak Djokovic în semifinale și Williams a pierdut în sferturile de finală în fața Jelenei Janković. Djokovic a câștigat primul său titlu de Grand Slam la simplu, învingându-l în finală pe Jo-Wilfried Tsonga, fără cap de serie; Maria Șarapova, finalistă cu Williams în 2007, a învins-o pe Ana Ivanovic pentru a câștiga primul ei titlu la Australian Open și al treilea ei titlu de Grand Slam.

Campioni
Novak Djokovic l-a învins în finală pe Jo-Wilfried Tsonga câștigând titlul la simplu masculin la Australian Open 2008. A fost primul său titlu major, primul dintr-un record de nouă titluri la Australian Open și primul dintre cele 21 de titluri majore la simplu masculin. Djokovic a devenit primul jucător masculin sârb care a câștigat un titlu major la simplu.	

Maria Șarapova a învins-o în finală pe Ana Ivanovic, câștigând titlul la simplu feminin la Australian Open 2008. A fost al treilea ei titlu major de simplu. Șarapova nu a pierdut niic un set în timpul turneului și nici nu a ajuns să joace un tiebreak în nici un set. Șarapova a devenit prima rusoaică care a câștigat titlul.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu femnin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Note

Legături externe
 Australian Open official website

2008
2008 în tenis